Mark Schultz ist der Name folgender Personen:

* Mark Schultz (Comicautor) (* 1955), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
 Mark Schultz (Ringer) (* 1960), US-amerikanischer Ringer
 Mark Schultz (Musiker) (* 1970), US-amerikanischer Musiker